Шешин, Владимир Иванович (1863—1912) — депутат Государственной думы II созыва от Вятской губернии.
 Шешин, Евгений Павлович (род. 1946) — российский учёный, специализирующийся в области автоэмиссии и вакуумных технологий.